Albrechtice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Albrechtice (okres Karviná)
 Albrechtice (okres Ústí nad Orlicí)